Doug ou Douglas Lewis sont des noms pouvant désigner :

Douglas Lewis (1898-1981), boxeur canadien
Douglas Lewis (1921-1994), joueur canadien de hockey sur glace
Doug Lewis (né en 1938), homme politique canadien en Ontario
Doug Lewis (né en 1964), skieur alpin américain

Voir aussi

Lewis, Doug